Убийства в Форт-Майерс — серия убийств как минимум восьми мужчин, чьи останки были обнаружены в марте 2007 года на небольшом участке леса  на территории города Форт-Майерс  (округ Ли, штат Флорида).
Обнаружение скелетов вызвало общественный резонанс в обществе и породило множество теорий о том, каким образом тела погибших могли оказаться в лесистой местности. Согласно одной из версий, в Форт-Майерс на протяжении нескольких лет действовал серийный убийца, благодаря чему после обнаружения скелетов полиция округа начала уголовное расследование, что в свою очередь придало исключительность делу, так как правоохранительные органы  на протяжении десятилетий не подозревали, что на их территории орудует серийный убийца.

Хронология событий 
Утром 23 марта 2007 года в полицию Форт-Майерс позвонил человек, который заявил что накануне в ходе осмотра территории лесистой местности, предназначенной для застройки, в густых зарослях мелалеуки обнаружил человеческий череп в 45 метрах от грунтовой дороги под названием Аркадия-роуд. Полиция отнеслась к этому сообщению скептически, так как эта местность на протяжении нескольких лет использовалась охотниками и жителями региона как свалка, где сбрасывались трупы свиней и аллигаторов. Однако звонивший настаивал на том, что им был обнаружен череп, принадлежащий человеку. После того, как на место обнаружение черепа явились сотрудники полиции, ими в ходе осмотра местности в течение нескольких минут были обнаружены еще два человеческих черепа. В течение дальнейших нескольких часов полиция Форт-Майерс организовала поисковую операцию с привлечением кинологов с собаками, в результате которой к вечеру 23 марта на площади в 200 квадратных метров были обнаружены еще пять человеческих черепов и более тысячи других костей человеческого скелета, большинство из которых было скрыто корнями растений, листьями и различным кустарником. Место обнаружения останков находилось на расстоянии нескольких километров от центра города и в нескольких километрах от межштатной автомагистрали I-75. В течение следующих недель с целью обнаружения других костных останков, полиция тщательно обыскала территорию этого района, используя сетки для просеивания грунта, однако результата это не принесло.

Расследование 
В ходе расследования полиция привлекла судебно-медицинских энтомологов, которые начали изучать найденные поблизости растения и насекомых для определения промежутка времени пребывания останков в зарослях с целью установить предположительные даты совершения убийств и сброса тел в указанной местности. Судебный антрополог Хизер Уолш-Хейни из Университета побережья Мексиканского залива во Флориде также была привлечена в ходе расследования для составления карты места происшествия и прогноза относительно того, где и куда кости могли быть унесены грунтовыми водами и различными животными в течение нескольких лет.

В конечном итоге, в результате различных криминалистических экспертиз, было установлено что скелеты принадлежали мужчинам белого цвета кожи, возможно латиноамериканского происхождения, находящихся на момент смерти в возрасте от 18 до 49 лет, трупы которых были сброшены в лесу Форт-Майерс приблизительно в период с 1980-го по 2000-й год. Так как ни одно из тел не было захоронено, полиция предположила что в регионе действовал неустановленный серийный убийца, который использовал указанную местность для сброса тел убитых. Джон Дуглас, бывший профилировщик ФБР и эксперт по серийным убийцам, также заявил, что в Форт-Майерс действовал серийный убийца, так как на месте обнаружения скелетов не было найдено остатков одежды и личных вещей убитых, а из-за субтропического муссонного климата на территории штата Флорида, не захороненные тела полностью разлагаются в течение одной или двух недель.

Изучив найденные черепа, судебно-медицинский эксперт заявил, что у семи из убитых зубы на момент смерти находились в отличном состоянии с последствиями результатов дорогого стоматологического лечения, на основании чего полиция предположила, что убитые при жизни пребывали в социально-благополучной обстановке, не являлись представителями маргинального слоя общества. В ходе обследования костей скелетов, судебно-медицинские антропологи установили, что на некоторых из костей убитых были обнаружены признаки прижизненных заживших переломов, однако не было обнаружено никаких других повреждений костей, свидетельствующих о ножевых ранениях, о нанесении огнестрельных ран и других травм, которые могли бы стать причиной смерти.

С целью установить личности убитых прокуратура округа Ли передала останки в лабораторию судебной экспертизы, расположенную в штате Техас, где эксперты-криминалисты извлекли ДНК из костей, после чего в сентябре 2007 года над воссозданием предполагаемых черт внешности убитых стала работать известный скульптор-антрополог 67-летняя Шэрон Лонг, обладательница ученой степени в области искусства и антропологии, которая занималась созданием бюстов для Национального географического общества и Смитсоновского института, реконструированием внешностей мумий, а также воссозданием лиц первых поселенцев англичан на территории современных США , чьи останки были обнаружены в Джеймстауне.

В ходе расследования в число подозреваемых попал 53-летний Дэниел Оуэн Конахен — младший, который в 1999-м году был приговорен к смертной казни на территории штата Флорида за убийство бездомного, которое он совершил в 1996 году. Подозрения в адрес Конахена усилились после того, как во время судебного процесса в качестве свидетеля обвинения выступил человек, который заявил что в начале 1990-х годов был похищен Дэниелом Конахеном, который согласно его свидетельствам отвез его в лесистую местность на окраине Форт-Майерс, расположенную в нескольких милях от того места, где были обнаружены скелеты, где совершил попытку его удушения, в ходе которой пострадавшему удалось оказать сопротивление и сбежать. Помимо этого Конахен был подозреваемым в совершении нескольких убийств на территории округа Шарлотт (штат Флорида), но доказательств его причастности к совершении серийных убийств не нашлось, благодаря чему никаких обвинений впоследствии ему предъявлено не было.

После обнаружения скелетов, в прокуратуру округа Ли обратились около 50 человек, чьи родственники пропали без вести в период с 1980-го по 2000-й год, и сдали образец своей крови. В конце 2007 года на основании результатов ДНК-экспертизы следствие смогло идентифицировать личности двух жертв. Ими оказались 21-летний Эрик Д. Колер, житель города Порт-Шарлотт, и 38-летний Джон К. Блевинс, житель Форт-Майерса, которые пропали без вести в 1995 году.

В сентябре 2008-го года на основании ДНК-анализа была идентифицирована личность еще одной жертвы. Ею оказался 24-летний Джонатан Тикай, уроженец города Орора (штат Иллинойс). После идентификации личности молодого человека, полиция опросила его родственников и друзей в попытке установить подробности его жизни перед исчезновением. Сестра Джонатана сообщила следователям, что ее брат вырос в Ороре, живя с ней, их матерью и отчимом. Когда Джонатан учился в 11-м классе школы «West Aurora High School», его мать развелась с отчимом, после чего он вместе с сестрой и матерью переехал в Форт-Майерс. После переезда, его мать стала увлекаться алкогольными напитками, а он — наркотическими веществами и вести криминальный образ жизни. По словам его сестры, Тикай ограбил ресторан и склад во Флориде, где работала его мать, а также совершил кражу из дома своей бабушки в Ороре. В 1991 году он был осужден и провел шесть месяцев в окружной тюрьме округа Кейн (штат Иллинойс), после чего отбывал уголовное наказание в тюрьме «Joliet Correctional Center». Незадолго до исчезновения, Джонатан Тикай ушел из дома матери и начал вести бродяжнический образ жизни, после чего пропал без вести.

Личности других жертв в последующие годы идентифировать не удалось.

В марте 2019 года, пытаясь возродить интерес общественности к расследованию уголовного дела, полиция Форт-Майерса и представители полицейского управления округа Майами-Дейд провели брифинг для СМИ, в ходе которого представили новые цифровые реконструкции лиц 5 мужчин, которые не были идентифицированы с целью их возможного визуального опознания. Сотрудники правоохранительных органов объявили о том, что расследуют уголовное дело как серию убийств, несмотря на то, что на обнаруженных костных останках не было обнаружено никаких признаков травм, а в результате просеивания грунта не было обнаруженных пуль, гильз, инструментов или деталей, которые применяют для удушения. С целью установить личности жертв, полиция Форт-Майерса и представители полицейского управления Майами-Дейд создали специальную телефонную линию и обратились к жителям городов штата Флорида, которым портреты убитых могли напоминать знакомых людей.

Несмотря на то, что личности трех жертв были установлены, на брифинге представителям СМИ был представлен перечень особых примет каждой из жертв:

 Жертва № 1. Возраст: от 30 до 50 лет, рост около 170 см, при жизни имел травмы ног, предплечья и груди. У него было обнаружено три зуба мудрости, и ряд свидетельств, указывающих что перед смертью он продолжительное время не получал стоматологического лечения. Он мог быть жителем другого штата США и оказать на территории штата Флорида за несколько месяцев и лет до своей смерти.

 Жертва № 2. Возраст: от 20 до 30 лет, рост около 180 см. У этого человека были обнаружены сросшийся перелом правой малоберцовой кости, носа и ключицы. У него были удалены зубы мудрости, и возможно, он носил брекеты.

 Жертва № 3. Возраст: от 20 до 30 лет, рост около 190 см. Его зубы находились в ухоженном состоянии и у него имелись все четыре зуба мудрости.

 Жертва № 4. Возраст: от 20 до 30 лет, рост около 175 см. Его зубы находились в ухоженном состоянии со следами стоматологического лечения. У него было обнаружено четыре зуба мудрости.

 Жертва № 5. Возраст: от 18 до 20 лет, рост около 190 см. Его зубы находились в ухоженном состоянии, но один из зубов мудрости этого человека был удален.

 Жертва № 6. Возраст: от 30 до 50 лет, рост около 175 см. У этого человека были обнаружены структурные изменения в бедренной кости и на некоторых позвонках, вследствие чего правоохранительные органы предположили, что погибший при жизни мог испытывать проблемы с ходьбой и боли в различных частях спины. Среди его зубов находились все четыре зуба мудрости, а остальные имели последствия стоматологического лечения.

 Жертва № 7. Возраст от 20 до 30 лет, рост около 185 см. У этого человека были обнаружены четыре зуба мудрости и следы прижизненного перелома костей правого запястья.

 Жертва № 8. Возраст: от 20 до 30 лет, рост около 195 см. Его зубы были обнаружены в ухоженном состоянии с последствиями дорогостоящего стоматологического лечения. На костях его рук и грудной клетки были обнаружены рельефные изменения, свидетельствующие о том, что погибший при жизни мог заниматься спортом или иметь работу, связанную с поднятием тяжестей.

По состоянию на июль 2021 года, личность ни одного из пяти оставшихся скелетов не была идентифицирована, а причастность к совершению убийств Дэниела Конахена доказана не была. Сам Конахен свою причастность также не признал.

Примечания 

Преступники Флориды
Серийные убийцы США
Серийные убийцы, чья личность не установлена